Фінал Кубка Італії з футболу 2013 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2012—2013, в якому зустрічались «Рома» і «Лаціо». Матч відбувся 26 травня 2013 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Фінал

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2013 у футболі
2013 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу